Ezekial Dann Florek (Flat Rock, 1 de maio de 1950) é um ator e diretor de cinema americano.

Florek iniciou sua carreira artística no teatro, e gradualmente assumiu papéis coadjuvantes em diversos filmes da década de 1980 como Sweet Liberty, Moon Over Parador, e Angel Heart. Após um breve período no papel do monótono marido de Susan Ruttan na série dramática L.A. Law, Florek assumiu um dos principais papéis no policial Law & Order, como o capitão Don Cragen. Da metade ao fim da década de 1990 Florek também estrelou como o técnico Gerber no programa infantil Smart Guy, papel que gostava e que freqüentemente pedia para poder interpretar mais - pedido este que foi atendido no episódio final da primeira temporada, "The Blue Wall".

Os primeiros anos de ''Law & Order tiveram níveis mediocres de audiência, e finalmente, após o encerramento da temporada de 1992-93, a rede de televisão que o transmitia, a NBC informou ao criador e produtor-executivo da série, Dick Wolf, que cancelariam o programa a menos que fossem adicionadas algumas mulheres ao elenco, composto até então apenas por homens. Wolf aceitou, relutantemente, e despediu Florek, juntamente com Richard Brooks (que fazia o papel do promotor público Paul Robinette), colocando em seus lugares S. Epatha Merkerson e Jill Hennessy, respectivamente. Florek, no entanto, pôde dirigir alguns episódios da série em 1994 e 1995.

Fez também duas participações especiais como convidado na série Roseanne, e fez parte do elenco do filme The Flintstones, de 1994. Retornou ao papel de Cragen para um episódio de 1995 - que também dirigiu - e para o filme  Exiled, feito para a televisão em 1998, centrado na antiga estrela da série, Mike Logan, personagem interpretado por Chris Noth. Também naquele ano, Florek interpretou Abraham Lincoln na sitcom controversa da UPN, The Secret Diary of Desmond Pfeiffer. Em 1999 retornou definitivamente ao papel de Cragen, desta vez no spin-off de Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, como capitão da unidade de 'crimes especiais'.

A esposa de Florek, Karen, trabalha como artista, e seu irmão, Dave, também é ator. Todos os três estudaram na escola dramática Daniel L. Quirk Jr., na Universidade do Michigan Oriental.

Filmografia

Ligações externas 
 

Televisão dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos